Харузин — фамилия.

Известные носители 
 Харузин, Алексей Николаевич (1864—1932) — русский этнограф и антрополог, государственный деятель. Бессарабский губернатор, сенатор.
 Харузин, Михаил Николаевич (1860—1888) — юрист, этнограф и историк.
 Харузин, Мстислав Алексеевич (1893—1920) — офицер, убивший генерала Ивана Романовского.
 Харузин, Николай Николаевич (1865—1900) — этнограф историк и археолог.

Харузина 
 Харузина, Вера Николаевна (1866—1931) — русский этнограф.